Soni – wieś w Indiach, w stanie Maharasztra
 Soni – wieś w Japonii w prefekturze Nara
 Soni – indyjski film z 2018
 Soni – album Doroty Jaremy

Zobacz też 
 Sony